Епархия Крус-Алты () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Крус-Алта, Бразилия. Епархия Крус-Алты входит в митрополию Санта-Марии. Кафедральным собором епархии Крус-Алты является церковь Святого Духа.

История 
27 мая 1971 года Римский папа Павел VI издал буллу «Cum Christus», которой учредил епархию Крус-Алты, выделив её из епархии Санта-Марии.

Ординарии епархии 
 епископ  Walmor Battú Wichrowski (1971—1972);
 епископ Nei Paulo Moretto (1972—1976);
 епископ Jacó Roberto Hilgert (1976—2002);
 епископ Friedrich Heimler (2002 — 2014);
 епископ Adelar Baruffi (с 17 декабря 2014 года).

Литература 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Бразилии